Ле-Лору-Ботро () — новая коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Нант, кантон Валле. Расположена в 18 км к востоку от Нанта, в 10 км от национальной автомагистрали N249. 

Население (2017) — 8 227 человек.

История 
Во время Великой Французской революции население Ле-Лору-Ботро, как и почти всех населенных пунктов в округе, поддерживало роялистов. Жители коммуны образовали отряд под названием «ребята из Лору», который влился в ряды сторонников Вандейского мятежа. В феврале и марте 1794 года девятая карательная колонна под командованием генерала Этьена Кордельера опустошила территорию в устье Луары, убив несколько тысяч человек и оставив в целости лишь немногие здания. В память жертв этих событий на территории коммуны установлены мемориальные плиты и кресты.

В 1845-1848 годах в поселке Ле-Ландро, находящемся в 6 километрах от центра коммуны, была построена своя церковь, а 15 января 1846 года король Луи-Филипп подписал указ о наделении Ле-Ландро статусом самостоятельного прихода. Окончательное разделение произошло в
1863 году, когда была создана коммуна Ле-Ландро, а Ле-Лору-Ботро потеряла около трети своей территории.

Достопримечательности 
 Неоготическая церковь Святого Иоанна Крестителя 1858-1870 годов; перед церковью установлен памятник королю Людовику XVI
 Сохранившиеся фрагменты крепостной стены — остатки замка XII века 
 Мельницы Пе XIX века: одна из них сооружена на крыше жилого дома, на стене второй смонтирована статуя Царя Христа

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 5,7 %
 промышленность — 18,2 %
 строительство — 6,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 35,5 %
 государственные и муниципальные службы — 34,2 %

Уровень безработицы (2016 год) — 6,8 % (Франция в целом — 14,1 %, департамент Атлантическая Луара — 11,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2016 год) — 21 537 (Франция в целом — 20 809, департамент Атлантическая Луара — 21 548).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ле-Лору-Ботро с 2020 года занимает Эмманюэль Ривери (Emmanuel Rivery). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый блок одержал победу во 2-м туре, получив 55,04 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Атлантическая Луара